Барановщина — название населённых пунктов.

Россия 
 Барановщина — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Барановщина — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Барановщина — деревня в Немском районе Кировской области.
 Барановщина — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Барановщина — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Барановщина — деревня в Браславском районе Витебской области.